Симеони́дис () — греческая фамилия. Известные носители:

  (1919—1972) — профессор Салоникийского университета, основатель Греческого общества по изучению рака.
 Симеонидис, Константин (в монашестве Нафанаил, род. 1978) — митрополит Чикагский.
Симеонидис, Симеон (род. 1949) — греко-американский юрист-международник и правовед.